Ортъягун (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) — посёлок в Сургутском районе Тюменской области
 Ортъягун (приток Тромъёгана) — река